

События 

 Успешный поход короля Ордоньо II Леонского в район Мериды. Бадахос выплатил ему дань.
 Ордоньо II Леонский передал епархии Леона свой дворец. Тот перестроен в церковь.
 915—925 — правление Берты, дочери Лотаря II, маркграфини Тосканской.
 Поражение арабов на реке Гарильяно в Италии.
 915—924 — император Италии Беренгар I, коронованный папой Иоанном.
 Появление богумильства в Болгарии.
 Дейлемские Мусафириды начали наступление на север по берегу Каспийского моря.

Русь 
 Первый поход печенегов на Киевскую Русь. Заключение с ними мира.

Родились 
 Хасдай ибн Шафрут
 Лотарь II (король Италии)

Скончались 
 Смерть Адальберта II Богатого, маркграфа Тосканского, второго мужа Берты, дочери Лотаря II.

См. также

Примечания